Stormont steht für:

 Stormont (Belfast), ein Vorort und Wahlbezirk (ward) im Osten Belfasts
 Stormont Castle, Sitz der nordirischen Regierung
 Stormont Estate, Sitz der Northern Ireland Assembly
 Stormont House, Sitz des britischen Nordirlandministeriums Northern Ireland Office
 Stormont County in Ontario, Kanada
 Stormont (K327), eine Fregatte der River-Klasse, siehe Christina O

Siehe auch:
 Viscount of Stormont, ein Adelstitel in der Peerage of Scotland